Ebejer ist der Familienname folgender Personen:

 Francis Ebejer (1925–1993), maltesischer Schriftsteller
 Walter Michael Ebejer (1929–2021), maltesischer Ordensgeistlicher, Bischof von União da Vitória